Le mot rotule peut désigner plusieurs choses :
 En anatomie, la rotule est un os plat, situé à l'articulation du genou avec le fémur. La nomenclature anatomique moderne remplace dorénavant ce terme par celui de patella.
 La  liaison rotule qui autorise tous les mouvements de rotation et aucune translation est l'une des six liaisons simples utilisées pour la modélisation cinématique des mécanismes
 Par extension, une rotule désigne un élément mécanique assurant une liaison rotule
 Les rotules ont la même fonction que les pistons dans certains instruments à vent de la famille des cuivres.